

Der Kreis Balatonfüred ( Balatonfüredi járás) ist ein Kreis im Süden des ungarischen Komitats Veszprém. Er grenzt im Westen an den Kreis Tapolca, im Norden an den Kreis Veszprém, im Osten an den Kreis Balatonalmádi. Im Süden verläuft die Grenze zum Komitat Somogy über dem Plattensee ( Balaton).

Geschichte 
Im Zuge der ungarischen Verwaltungsreform wechselten Anfang 2013 alle Gemeinden aus dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Balatonfüredi kistérség) in den gleichnamigen Nachfolgekreis. Hinzu kam noch eine Gemeinde vom östlicher gelegenen Kleingebiet Balatonalmádi. 11 der 22 Gemeinden haben Zugang zum Plattensee.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Balatonfüred hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 1.094 Einwohnern auf einer Fläche von 16,26 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des Kreises liegt geringfügig unter dem Komitatswert von 77 Einwohnern/km². Der Kreissitz befindet sich in der einzigen Stadt, Balatonfüred.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Balatonfured
Komitat Veszprém